

Geografia 
 Drama – città della Grecia nella periferia della Macedonia Orientale e Tracia
 Drama – unità periferica ed ex prefettura della Grecia

Musica 
 Drama – album di Maria Bethânia del 1972
 Drama – album degli Yes del 1980
 Drama! – singolo degli Erasure del 1989, estratto dall'album Wild!
 Drama – album dei Flaw del 2000
 Drama – album di Jamelia del 2000
 Drama – album delle Bananarama del 2005
 Drama – album di Montt Mardié del

Televisione 
 Drama o dorama – modello di serie televisiva giapponese
 Drama coreano
 Drama taiwanese

Pagine correlate 
Dramma (disambigua)
Drammatico